Divergencia lo puede referirse a: desacuerdo de personas en un conflicto

Sociedad 
 En literatura, el punto de divergencia en la ucronía es momento en que la historia real y la historia ucrónica divergen.
 La divergencia es la diversidad de opiniones o pareceres.

Matemáticas 
 La divergencia mide la diferencia entre el flujo entrante y saliente de un campo vectorial sobre una superficie.
 La divergencia de Kullback-Leibler es un indicador de la similitud entre dos funciones de distribución de probabilidad.
 Una serie divergente es una serie que no converge.

Ciencias aplicadas 
 En finanzas, la divergencia es la disparidad entre la evolución del valor de un producto financiero y un indicador técnico.
 En meteorología, la divergencia es la división de cada una de las corrientes de aire verticales en dos flujos que se alejan en direcciones diferentes.
 En ciencias de la Tierra, un borde divergente es un límite entre placas tectónicas en el que estas se alejan entre sí.
 En física, la divergencia de un haz electromagnético es una medida angular de la apertura del diámetro del haz.

La divergencia también atribuye al conocimiento en los ámbitos de ser diferente  encajar en más de una cosa un ser polifacético.

Cultura 
 Divergente (trilogía), la serie de novelas escrita por la escritora estadounidense Veronica Roth.
 ''Divergente (novela), la primera novela de la serie escrita por Veronica Roth.
 Divergente'' (película), adaptación cinematográfica de la novela.